Jméno a příjmení Sam Brown nosí více různých osob:

 Sam Brown (hudebník) (1939–1977) – americký jazzový kytarista
 Sam Brown (zpěvačka) (* 1964) – anglická zpěvačka
 Sam Brown (herec) (* 1981) – americký herec

Externí odkazy